773 може да се отнася за:

 773 година от новата ера
 773 година преди новата ера
 773, число
 773 Ирминтрауд, астероид
 NGC 773, галактика